Зоран Талић може да се односи на:
 Зоран Талић (политичар), политичар из РС/БиХ
 Зоран Талић (атлетичар), хрватски атлетичар